Friedrichssegen steht für
Lahnstein-Friedrichssegen, Stadtteil von Lahnstein
Grube Friedrichssegen
Bergbau-AG Friedrichssegen